est une expression anglaise signifiant « les tueurs de femmes ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Tueurs de dames, film de Alexander Mackendrick sorti en 1955 ;
 , titre original de , film de Joel et Ethan Coen sorti en 2004 ;
 , chanson de Lush présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi